Katsina (staat); een staat van Nigeria
Katsina (stad); een stad in Nigeria 
Katsina (dialect); een dialect van het Hausa, hoofdzakelijk gesproken in Nigeria en Niger
Katsina (Estland), een plaats in Estland, gemeente Kose

Zie tevens:
Kachina (in het Hopi: Katsina); meerdere betekenissen in de godsdienstige praktijken van de Hopi